Ла-мота () — многозначный термин.

Замки и крепости 
 — старинная крепость в провинции Андалусия в Испании.
Ла-Мота — средневековый замок в провинции Вальядолид в Испании.

Титул 
 — графский титул в Испании.